Люцерна — рід однорічних і багаторічних трав або напівчагарників родини  бобових
 Люцерна — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області.
 Люцерна — палац, пам'ятка національної культури Чеської Республіки в Празі.